Champions League 2009 steht für:
 AFC Champions League 2009, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2009, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2009, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2008/09
 Champions League 2009/10
 Champions League